Cielo puede referirse a:

Astronomía 

El cielo, en relación con la astronomía y la meteorología.

Arte

Cine 

Cielo (2017), película documental chileno-canadiense dirigida por Alison McAlpine.
El cielo rojo (2008), película costarricense dirigida por Miguel Alejandro Gómez.

Literatura 

Cielo Latini (1984-), escritora argentina.

Música 

Cielo, estilo musical folclórico de Argentina, Uruguay y Chile.
El Cielo, banda de rock argentina.
Cielo Razzo, banda de rock argentina.
Tercer Cielo, dúo musical dominicano.
Tercer Cielo (2002), álbum del dúo Tercer Cielo.
Cielo, canción interpretada por Buddy Richard, versión de la canción Sunny, de Bobby Hebb.
Cielo rojo (1957), canción escrita por Juan Záizar e interpretada por Flor Silvestre.

Televisión 

Cielo rojo (2011-2012), telenovela mexicana.

Deportes 

César Cielo (1987-), nadador brasileño.

Religión 

El Cielo, lugar espiritual, presente en muchas creencias.
Tercer Cielo, relacionado con la cosmología cristiana.

Otros usos 

Cielo, jeroglífico egipcio.
El Cielo, reserva de la biosfera ubicada en el estado de Tamaulipas (México).

Enlaces externos